«Океа́н» () — телесериал 1989 года по одноимённому роману Альберто Васкеса-Фигероа, совместного производства нескольких стран. В России показан впервые в 1993 году в течение трёх недель с 3 по 18 сентября по пятницам и субботам вечером, затем — повторы в 1995, 1996 и 1998 годах. Фильм состоит из 6 серий по 90 минут, но в России оригинальный хронометраж был только в первый показ, при повторах серии были разбиты на 2 части.

Сюжет 
События начинаются в 1949 году на острове Лансароте в селе Плая-Бланка, где живёт бедная семья рыбаков Педомо: отец Абель, мать Аурелия, сыновья Аструбал и Себастиан, дочь по имени Айза, обладающая удивительным даром. Она может исцелять людей, видит вещие сны и умеет разговаривать с животными. Это следствие некоего геологического катаклизма, произошедшего «200 лет назад», о чём рассказывает голос за кадром в начале фильма. Однажды Айза подвергается нападению представителя «золотой» молодёжи — сына самого богатого человека на острове (в прошлом — капитана армии Франко) дона Матиаса Кинтеро. Аструбал, брат Айзы, защищая сестру, случайно убивает насильника. Полиция ищет убийцу по всему острову, однако дон Матиас хочет не правосудия, а смерти сначала Аструбала, а потом и всей его семьи. Понимая, что он не сможет достигнуть своей цели с помощью полиции, дон Матиас обращается за помощью к своему бывшему подчинённому, сержанту армии Франко, Дамиану Сентено, который 28 лет прослужил в Иностранном Легионе.

Семья решает бежать в Венесуэлу на своей рыбацкой лодке, эту идею подала невеста Аструбала, Тереза. Дамиан узнаёт об этом и отправляется в Венесуэлу на рейсовом пароходе. На причале он встречает Муньеку, элитную проститутку, которую депортируют в Венесуэлу. Они становятся любовниками, а немного позже женятся.

Лодка семьи Педомо по пути в Венесуэлу терпит крушение, из-за чего Абель Педомо погибает. Аурелия оказывается в больнице. Дамиан, прибыв в Каракас, упорно продолжает поиски Педомо, несмотря на смерть дона Матиаса. На своем пути Аурелия, Айза, Аструбал и Себастиан встречают людей, которые помогают им переносить превратности судьбы. Среди них: Селесте, Саллустиано и Гойо Сантана, который и определит судьбу Айзы...

В ролях 
Ирен Папас — Аурелия Педомо
Рональд Макконе — Абель Педомо
Томас Патти — Себастиан Педомо
Грегг Томсен — Аструбал Педомо
Ана Диегез — Айза Педомо
Анна Канакис — Мануэла
Клаудиа Муци — Тереза
Лу Кастель — Дон Хулиан
Эрнест Боргнайн — Педро-отшельник
Мартин Болсам — Дон Матиас Кинтеро
Лоренцо Флаэрти — Сын Дона Матиаса Кинтеро
Марио Адорф — Дамиан Сентено
Дэвид Хесс — Хусто
Мариса Беренсон — Муньека Чавез
Энди Джей Форест — Гойо Сантана
Сента Бергер — Селесте Баез
Уильям Бергер — Саллустиано Барранкас

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Руджеро Деодато
 Авторы сценария: Альберто Васкес-Фигероа, Руджеро Деодато
 Художник: Клаудио Чинини
 Композитор: 
 Оператор: Луиджи Верга
 Продюсер: Джованни Бертолуччи

Ссылки 
 
 Сайт о сериале «Океан» на русском языке
 Статья об «Океане» на испанском языке (сайт газеты El País) 

Фильмы Руджеро Деодато
телесериалы 1989 года
Драматические телесериалы Италии
Драматические телесериалы Испании
Телесериалы Венесуэлы
Экранизации романов Испании
Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов